Lichterfelde steht für:
 Lichterfelde (Schiff, 1896), ehemaliges Fahrgastschiff in Berlin

Orte:
 Lichterfelde (Barnim), Ortsteil der Gemeinde Schorfheide, Brandenburg
 Berlin-Lichterfelde, Ortsteil im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Berlin
 Lichterfelde (Niederer Fläming), Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Lichterfelde (Wische), Ortsteil der Gemeinde Altmärkische Wische, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Groß-Lichterfelde (historische Gemeinde, Berlin)
 Villenkolonie Lichterfelde (Berlin)
 Lichterfeld (Elbe-Elster)
 Lichtenfelde (Bociniec)
 Lichtervelde (Belgien)
 Lichtfeld (eine mathematische Funktion)